Osoby:
 Jarosław Dąbrowski (1836–1871) – polski działacz niepodległościowy, wódz naczelny wojsk Komuny Paryskiej
 Jarosław Jan Dąbrowski (ur. 1975) –  polski polityk, wiceprezydent Warszawy, były burmistrz warszawskiej dzielnicy Bemowo z ramienia PO

Film:
 Jarosław Dąbrowski – polsko-radziecki film biograficzny z 1975 r. w reż. Bohdana Poręby z Zygmuntem Malanowiczem w roli głównej